Gaio Aurelio Cotta – console nel 75 a.C.
Gaio Aurelio Cotta – console nel 200 a.C.
Gaio Aurelio Cotta – console nel 252 a.C.